LSZH est un code qui peut désigner :
 .

LSZH est un sigle qui peut désigner :
 Low Smoke Zero Halogen, une classification d'inflammabilité et de toxicité de matériaux.
Codes OACI des aéroports